Жареный Бугор — посёлок в Красноярском районе Самарской области в составе сельского поселения Светлое Поле.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на северо-запад от районного центра села Красный Яр.

Население 
Постоянное население составляло 185 человек (русские 84 %) в 2002 году, 237 в 2010 году.

Достопримечательности 
Загородный центр Циолковский.

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)